Па́вел Артёмович Фе́льдман (р. 9 сентября 1949, с. Варваровка, Пензенская область) — Заслуженный учитель Российской Федерации (1995); педагог, методист, краевед, журналист, поэт.

Биография 
Окончил среднюю школу № 2 города Каменка, в 1975 году — Пензенский педагогический институт имени В. Г. Белинского.

С 1966 года работал в Клейменовской восьмилетней школе, затем на журналистской и комсомольской работе в Каменке. 

С 1971 года — директор Александровской восьмилетней школы (содействовал строительству нового здания школы);

С 1976 года — директор Каменской средней школы № 1.

С 1983 года — директор Каменской средней школы № 7

С 1987 года — директор Каменской средней школы № 5 (в микрорайоне сахарного завода . Активно содействовал  строительству нового здания школы). Школа была награждена Грамотой Академии педагогических наук СССР, дважды (в 1991 и 1995) признавалась «Школой года» Пензенской области; по инициативе П. А. Фельдмана ей присвоено имя П. Д. Киселёва и статус народно-патриотической. В 1993 году ввёл в педагогическую практику авторскую программу «Каменковедение»; основал школьный информационно-издательский центр.Учитель и директор высшей квалификационной категории.

Избирался депутатом городского и областного Советов народных депутатов.

Семья  
Дед по отцовской линии — Пётр Максимович Фельдман (1899—1938), дивизионный комиссар, начальник политуправления Черноморского флота.

Бабушка по отцовской линии — Ольга Борисовна Франк (1901—1981), первый директор созданной ею заводской средней школы в Каменке, ветеран войн и труда.

 отец — Артём Петрович Фельдман (7.9.1925 — 4.6.1993), инженер-технолог, ветеран войны и труда.
 мать — Александра Михайловна Фельдман (16.6.1923 — 3.10.2004), служащая , ветеран войны и труда.
 брат — Михаил Артёмович Фельдман (9.1.1952 — 16.8.1988), библиограф, редактор, поэт.
 жена — Нина Константиновна Фельдман (р. 1.8.1952), фельдшер, ветеран труда.
 сын  — Сергей Павлович Фельдман (22.8.1973), инженер-механик.
 сын —  Алексей Павлович Фельдман (8.3.1980), экономист.

Краевед 
С 1967 года изучал боевой путь и биографию уроженца села Александровка Каменского района подполковника  — начальника 26-го пограничного отряда , участника обороны Одессы, кавалера орденов Боевого Красного Знамени, погибшего в 1942 году. Содействовал установке в 2012 году на здании школы № 1 в Каменке мемориальной доски А. А. Маловскому и присвоению его имени одной из улиц Каменки.

Является инициатором:
 открытия  мемориального комплекса в школе № 1 г. Каменки, бюста выдающегося врача Н. Н. Бурденко в г.Каменке; бюста государственного деятеля России П. Д. Киселёва в музее школы № 5 г. Каменки.
 установки мемориальных камней и создания скверов «Основателям г. Каменки», «Каменским предпринимателям», М. Я. Бигееву
 создания историко-архитектурного музея под открытым небом в г.Каменке и заповедника "Алты авыл халкы"
открытия галерей знаменитых земляков в Каменской автошколе ДОСААФ и Базе отдыха "Белая гора"
 установки 45 мемориальных досок знаменитым людям г. Каменки и Каменского района, в том числе 16 Героям Советского Союза и двум полным кавалерам орденов Славы.

Является одним из организаторов Новоженовских краеведческих и Бигеевских духовно-нравственных чтений, военно-патриотических форумов "Путь к подвигу".

Член Союза краеведов России (2000), Союза журналистов России (2014).

Автор более 100 научных статей, 50 книг и брошюр.

Избранные труды 

 Гордость земли Каменской. — Пенза, 2004. — 57 с.
 История кирпичного завода (1912—2012 гг.). — Пенза, 2012. — 98 с.
 Каменка и Каменский район от А до Я: Энциклопедический словарь. —Пенза. 1998.182с.
 Каменка. Памятная книга. 1951—2001 (50-летию города посвящается): учебное пособие для учащихся. — Пенза, 2001. — 87 с.
 Каменка. Путеводитель: родному городу в год его 60-летия! От каменских предпринимателей. — Каменка, 2011. — 22 с.
 Каменка  с древнейших времен до середины XIX века. — Каменка, 1995. — 49 с.
 Каменка — судьбы моей начало…: Стихи и песни. — Каменка, 2015. — 64 с.
 Каменский сахарный завод (ОАО Атмис-сахар) 1975—2000. — Каменка, 2000. — 62 с.
 Каменский хлеб — всему голова: (исторический очерк. Каменский элеватор). — Каменка, 2016. — 83с.
 Каменцы в годы Великой Отечественной войны 1941—1945. — 2000.56с. 
Каменцы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. — [Изд. 2-е, доп.]. — Каменка , 2010. — 54 с.
 Край наш, каменский — родной: Стихи и песни. — Каменка, 2015. — 68 с.
 Краше нет родного края: учебное пособие для учащихся. — Каменка, 2008. — 161 с.
 Муса Бигеев — выдающийся ученый-энциклопедист: очерк жизни и деятельности ., П. А. Фельдман. — Каменка, 2013. — 47 с.
 Приказано выжить / НОУ ДПО Каменская автомобильная школа ДОСААФ России им. Героя Советского Союза В. С. Паршина. /— Каменка, 2010.46с.
 Путь в столетие: к 100-летию основания Каменского гарнизона. — Каменка, 2006. 42с.

Награды и признание 
 значок «Отличник народного просвещения» (1992)
 Заслуженный учитель Российской Федерации (1995)
 Ветеран труда (25.11.1996)
 победитель Всероссийского конкурса, посвящённого 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина (1999)
 победитель областного конкурса образовательных проектов Пензенской области
 присвоено звание "Лучший директор школы Пензенской области" 
 имя П. А. Фельдмана занесено на Аллею Почёта города Каменки (2009).
 Памятная медаль «Патриот России» (2009)
 Медаль ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин» (2013)
 Награжден 7 медалями
 Ветеран труда Пензенской области (16.09.2016)

Примечание

Литература 
 Серяков В. Фельдман, человек поля //ПП. 1991. № 163;
 Тюстин А. В. Пензенское краеведение сегодня: продолжение традиций //Краеведение. 1998. № 3-4.
 Тюстин А. В. ФЕЛЬДМАН Павел Артемович / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 644.
 Вишневский К. Д. Младшие сестры. Губернская газета.
 Энциклопедия «Одаренные дети». Раздел "Лучшие учителя. Доска Почета, М., 2007 г.
 Гуркин И. Х. Историей одаренный. Любимая газета, 2012 г.
 Кислов А. И. Учитель, краевед, социальный терапевт. Семья и здоровье. Сурский проект, 2012 г.
 
 Мизитова Р. Историей призванный / газета «Просвещение», Пенза, 8 сентября 2014 г.
 Тюстин А. В.,И.С.Шишкин .ФЕЛЬДМАН Павел Артемович / Пензенская энциклопедия. А.О."Областной  издательский центр " П.2019

Ссылки 
 
 

Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
Члены Союза журналистов России
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты